Рим Анварович Хамзин (9 июля 1952, с. Большая Устюба, Буздякский район, Башкирская АССР) — советский и российский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился 9 июля 1952 года в с. Большая Устюба Буздякского района Башкирской АССР.

Трудовой путь начал слесарем-монтажником.

Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. Был избран секретарём исполкома Туймазинского райсовета.

В 1979—1986 годах — секретарь парткома колхоза им. В. И. Ленина, инструктор орготдела Туймазинского горкома КПСС, председатель колхоза им. 1 мая.

С 1986 года — председатель исполкома Туймазинского райсовета.

С 1988 года — первый секретарь Туймазинского горкома КПСС.

С 1990 года — председатель исполкома Туймазинского райсовета.

С 1992 года — глава Администрации Туймазинского района.

С июня 1999 года по 2004 год — глава Администрации г. Туймазы и Туймазинского района.

Народный депутат РСФСР (1990—1993), член Комитета Верховного Совета России по вопросам экологии и рациональному использованию природных ресурсов, член Мандатной комиссии, фракции «Суверенитет и равенство».

Депутат Палаты Представителей Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан 1—2 созывов. Член Комитета Палаты Представителей по бюджету.

Награды 
 Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации
 Почётный работник общего образования Российской Федерации
 Отличник образования Республики Башкортостан

Ссылки 
 Хамзин Рим Анварович

Почётные работники общего образования Российской Федерации
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Председатели колхозов
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Отличники образования Республики Башкортостан
Депутаты Государственного собрания Башкортостана 1-го созыва
Депутаты Государственного собрания Башкортостана 2-го созыва
Председатели районных исполкомов РСФСР
Первые секретари городских комитетов КПСС
Градоначальники Туймазов